

Sigle 
 Non Governmental Organization – organizzazione non governativa

Persone 
 Ngô Đình, illustre famiglia vietnamita a cui appartennero
 Pierre Martin Ngô Đình Thục (1897-1984), arcivescovo di Huế e poi sedevacantista
 Ngô Đình Diệm (1901-1963), primo presidente del Vietnam del Sud ed unico civile a ricoprire questo ruolo
 Ngô Đình Nhu (1910-1963), politico e consigliere del precedente

Codici 
 NGO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Chūbu Centrair di Nagoya (Giappone)
 NGO – codice vettore ICAO di Air Angola
 ngo – codice ISO 639-3 della lingua ngoni

Geografia 
 Distretto di Ngo, distretto della Repubblica del Congo